Drakensberg peut désigner :
 le Drakensberg, un massif montagneux d'Afrique australe s'étendant en Afrique du Sud, au Lesotho et au Swaziland ;
 le parc du Drakensberg, un parc national d'Afrique du Sud ;
 la Drakensberg, une race bovine.